Jean Morin de La Sorinière (), juriste français, maire de Nantes ;
 Jean Morin (1590-1650), peintre français ;
 Jean Morin (1591-1659), théologien français ;
  (1901-1975), bobeur français ;
 Jean Morin (1916-2008), haut fonctionnaire français ;
 Jean Morin (1927-2021), skipper et constructeur naval français.